Сезон 2012-13 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 116-ий сезон з моменту заснування турніру. П'ятий поспіль чемпіонський титул здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2012-13
Швейцарія
Швейцарія
2012 у швейцарському спорті
2013 у швейцарському спорті